Chiesa di San Sebastiano ad Alassio
 Chiesa di San Sebastiano ad Arezzo
 Chiesa di San Sebastiano – a Bellinzona in Svizzera
 Chiesa di San Sebastiano – a Bergamo
 Chiesa di San Sebastiano – a Berlino in Germania
 Chiesa di San Sebastiano a Bivona
 Chiesa di San Sebastiano – a Boccheggiano
 Chiesa di San Sebastiano – a Bolgheri
 Chiesa di San Sebastiano a Budoni
 Chiesa di San Sebastiano a Bulzi
 Chiesa di San Sebastiano – a Calangianus
 Chiesa di San Sebastiano a Caltanissetta
 Chiesa di San Sebastiano – a Campagnano
 Chiesa di San Sebastiano a Campiglia Marittima
 Chiesa di San Sebastiano a Castelsantangelo sul Nera
 Chiesa di San Sebastiano a Castiglione d'Orcia
 Chiesa di San Sebastiano a Cavalese
 Chiesa di San Sebastiano a Cefalù
 Chiesa di San Sebastiano – a Cerreto Laziale
 Chiesa di San Sebastiano – a Cento
 Chiesa di San Sebastiano a Chiusdino
 Chiesa di San Sebastiano a Collinas
 Chiesa di San Sebastiano a Correggio
 Chiesa di San Sebastiano a Cossoine
 Chiesa di San Sebastiano a Cuneo
 Chiesa di San Sebastiano a Dignano
 Chiesa di San Sebastiano – chiesa a Esterzili
 Chiesa di San Sebastiano a Falcade
 Chiesa di San Sebastiano a Ferla
 Chiesa di San Sebastiano a Finale Ligure
 Chiesa di San Sebastiano a Forlì
 Chiesa di San Sebastiano a Francavilla Fontana
 Chiesa di San Sebastiano – chiesa a Guardia Sanframondi
 Chiesa di San Sebastiano a Isili
 Chiesa di San Sebastiano – chiesa a Istia d'Ombrone
 Chiesa di San Sebastiano – chiesa a Lecce
 Chiesa di San Sebastiano – chiesa a Lesa
 Chiesa di San Sebastiano – chiesa a Levanto
 Chiesa di San Sebastiano – chiesa a Limburgo in Germania
 Chiesa di San Sebastiano a Livorno
 Chiesa di San Sebastiano a Mantova
 Chiesa di San Sebastiano – chiesa a Massa
 Chiesa di San Sebastiano – chiesa a Middletown negli Stati Uniti
 Chiesa di San Sebastiano – chiesa a Milis
 Chiesa di San Sebastiano – chiesa a Monaco di Baviera in Germania
 Chiesa di San Sebastiano a Montevarchi
 Chiesa di San Sebastiano a Napoli (non più esistente)
 Chiesa di San Sebastiano a Nembro
 Chiesa di San Sebastiano – chiesa a Nughedu San Nicolò
 Chiesa di San Sebastiano a Ollastra
 Chiesa di San Sebastiano – chiesa a Ozieri
 Chiesa di San Sebastiano a Palermo 
 Chiesa di San Sebastiano a Panicale
 Chiesa di San Sebastiano – a Paulilatino
 Chiesa di San Sebastiano – a Pieve Tesino
 Chiesa di San Sebastiano – chiesa a Qormi a Malta
 Chiesa di San Sebastiano – a Roccatederighi
 Chiesa di San Sebastiano – a San Sebastiano, frazione di Folgaria
 Chiesa di San Sebastiano – a San Sebastiano Curone
 Chiesa di San Sebastiano – a Sanremo
 Chiesa di San Sebastiano – a Serralunga d'Alba
 Chiesa di San Sebastiano – Serralunga di Crea
 Chiesa di San Sebastiano – Siena
 Chiesa di San Sebastiano – Silius
 Chiesa di San Sebastiano – Sommariva del Bosco
 Chiesa di San Sebastiano – – Sottoselva
 Chiesa di San Sebastiano – Sutri
 Chiesa di San Sebastiano – Tatti
 Chiesa di San Sebastiano – Teti
 Chiesa di San Sebastiano – Tonadico
 Chiesa di San Sebastiano – Tronzano Lago Maggiore
 Chiesa di San Sebastiano – Venezia
 Chiesa di San Sebastiano – Verona
 Chiesa di San Sebastiano – Vicenza
 Chiesa di San Sebastiano – Villa Santa Maria
 Chiesa di San Sebastiano a Bolgheri – Castagneto Carducci
 Chiesa di San Sebastiano a Istia d'Ombrone – Grosseto
 Chiesa di San Sebastiano al Palatino – Roma
 Chiesa di San Sebastiano – Sarnes, frazione di Bressanone
 Chiesa di San Sebastiano – Lutago, frazione di Valle Aurina
 Chiesa di San Sebastiano – Valas, frazione di San Genesio Atesino
 Chiesa dei Santi Sebastiano e Nicolò – Cermes

Pagine correlate 
 San Sebastiano (disambigua)
 Basilica di San Sebastiano
 Cappella di San Sebastiano